Отто Август Герман (Оттон Карлович) Цильхерт (; 8 декабря 1812, Лифляндская губерния, Российская империя — 2 мая 1848, Киев, Российская империя) — российский медик, профессор Киевского университета Св. Владимира, доктор медицины.

В 1843 году окончил медицинский факультет Императорского Дерптского университета со степенью лекаря I отделения. В 1840—1842 годах состоял ассистентом хирургической клиники в Дерпте, в 1843—1846 годах был помощником прозектора при анатомическом театре университета. С 1844 по 1846 год Цильхерт читал лекции при Дерптском университете в качестве приват-доцента. В 1846 году, после получении степени доктора медицины, он был определён экстраординарным профессором теоретической хирургии и офтальмологии в Императорский университет Святого Владимира.

Умер от тифа в Киеве.

Им напечатаны сочинения: «Methodorum cystotomiae in mon vulgatissimarum, praesertim sectionis bilateralis a Dupuytren propositae et proctocystotomiae dijudicandarum experimentum» (Дерпт, 1843) и «De externis remediis, ad sanguinis in lingua prafluvia sistenda, adhibendis» (Дерпт, 1846).

Примечания

Литература 
 
 
 

Медики по алфавиту
Медики Российской империи
Выпускники медицинского факультета Императорского Дерптского университета
Преподаватели Императорского Дерптского университета
Преподаватели Императорского университета Святого Владимира